Алея «Есперанто» — знаходиться у сквері «Дружби народів», Оболонський район, м. Київ, Україна. Заснована на початку травня 2006 року Спілкою підтримки та захисту української культури «Есперо» та Оболонською районною райдержадміністрацією. Керівник проекту Михайло Лінецький.

За традицією щороку з 2006 року на алеї висаджують дерева в знак об'єднання культур. Коментує активіст акції та директор ліцею № 38 ім. В. Молчанова де викладають есперанто Ірина Козіна:

Історія 

На сьогодні 10 видатних особистостей удостоїлись посадити дерева на Алеї «Есперанто»:
 Президент Всесвітньої Есперанто-Асоціації пан Ренато Корсетті
 Президент Польської есперанто-асоціації Станіслав Мандрак
 Голова Спілки «Есперо» Михайло Лінецький
 У вересні 2006 року Володимир Самодай — видатним радянським есперантистом
 Італійським мандрівником есперантистом з міста Бергамо Марино Курніс.
 26 квітня 2007 року лауератом всесвітньої книги рекордів «Гіннес» 2000 року, співак, що співає 30-ма мовами Жан-Марк Леклерк (Jean-Marq Leclerq), відоміший за псевдонімом ЙоМо (JoMo). У цей же день ЙоМо брав участь в заснуванні «Мовної» алеї у свері «Дружби народів» що біля Московського мосту.
 Активний учасник Есперанто-руху Володимир Сорока
 7 червня 2007 року Михайло Бронштейн — найвідоміший російський есперанто-бард, поет, письменник посадив екзотичне дерево «катальпа»
 Ірина Козіна — директор ліцею № 38 де з 1993 року викладають есперанто
 Президент Спілки есперантистів Вашингтона (США) Джим Райан (Jim Ryan) — спеціаліст з соціальних справ Американської Комісії з питань рівноправності у прийомі на роботу (U.S. Equal Employment Opportunity Commission — EEOC).

Примітки

Джерела 
 
 

Есперанто культура
Оболонський район